Сорочкин — фамилия; имеет женскую форму Сорочкина.
 Сорочкин, Александр Михайлович (1939—2014) — советский и российский художник.
 Сорочкин, Михаил Олегович (род. 1992) — российский футболист.
 Сорочкин, Юрий Наумович (1910—1994) — советский конструктор.
 Сорочкина — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

 См. также 
 Сорочкино